Neubrücke bezeichnet:

 Neubrücke (Nahe), Ortsteil der Gemeinde Hoppstädten-Weiersbach, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Neubrücke oder Neubrügg, Brücke in Bern